Jméno a příjmení Lubomír Slavík má více nositelů:

 Lubomír Slavík (fotbalista) – český fotbalista, hráč FC Vysočina Jihlava 
 Lubomír Slavík (politik) (1945–???) – český a československý politik KSČ z Prahy, poslanec FS za normalizace